

Patronymes 
Volochine (masculin ; ) ou Volochina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Dmitri Volochine (1989-), joueur de hockey sur glace russe ;
 Leonid Volochine (1966-), athlète russe spécialiste du triple saut ;
 Margarita Volochine (1882-1973), artiste peintre russe ;
 Maximilian Volochine (1877-1932), poète russe.

Autres 
 l'astéroïde (2009) Volochina

Patronyme russe